Nach Kurmainz sind folgende Kasernen benannt:

 Kurmainz-Kaserne (Mainz), Mainz, Rheinland-Pfalz
 Kurmainz-Kaserne (Tauberbischofsheim), aufgegebener Bundeswehrstandort, Main-Tauber-Kreis, Tauberbischofsheim